Dendriscocaulon är ett släkte av lavar. Dendriscocaulon ingår i familjen Lobariaceae, ordningen Peltigerales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dendriscocaulon